

Топонім 

 Рим — столиця Італії, адміністративний центр однойменної провінції
 Рим — провінція в Італії, у регіоні Лаціо.

 Рим — населений пункт в Істрійській жупанії у складі міста Бузет
 Рим — населений пункт у Приморсько-Горанській жупанії

Історія 
 Стародавній Рим — цивілізація Давнього світу й Античності
 «Другий Рим» — поширений епітет м. Константинополь
 «Третій Рим» — релігійно-політична доктринальна міфологема Московської держави XVI—XVII ст., яка мала за ціль підкріпити легітимність претензій Москви на «Візантійську спадщину».

Фільми 

 «Рим» (1972) — італо-французький фільм режисера Федеріко Фелліні.
 «Рим» (2018) — мексиканський фільм, реж. Альфонсо Куарон.
 «Рим» — історичний серіал, проект студії HBO та BBC

Інше 
 Рим — металеве кільце, прикріплене до болта чи гайки

Див. також 
 Рім
 Рома